Die Bezeichnung Baureihe 04 wurde zweimal vergeben:

 Bei der Deutschen Reichsbahn (1920–1945): DR-Baureihe 04
 Bei der Deutschen Reichsbahn (1945–1993) mit der Einführung der Computernummern 1970: Sächsische XX HV